Шаблінський, Шаблинський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Шаблінський Володимир Олексійович (1910—1993) — український радянський баскетбольний тренер, заслужений тренер УРСР (1967).
 Шаблінський Ілля Георгійович (* 1962) — російський вчений і громадський діяч, професор Вищої школи економіки, член ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини.